Кофе и сигареты — художественный фильм
 Кофе и сигареты — короткометражный фильм
 Кофе и сигареты — музыкальный альбом группы Сегодня ночью